Вікторія Азаренко була чинною чемпіонкою але вирішила того разу не брати участі.
Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Моніку Нікулеску з рахунком 6–2 6–3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 

  Енн Кеотавонг

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BGL Luxembourg Open, одиночний розряд
2012
2012 у люксембурзькому спорті